Marigot (Dominica), uma cidade da Dominica
Marigot (Haiti), uma comuna do Haiti
Marigot (Saint Martin)

Desambiguações de topônimos